

Aeronautica 
 Albatros D.IX  – velivolo della Albatros Flugzeugwerke

Astronomia 
 6776 Dix  – asteroide del sistema solare
 Dix  – cratere sulla superficie di Venere

Codici 
 dix – codice ISO 639-3 della lingua dixo reef

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Dix – villaggio della Contea di Jefferson, Illinois
 Dix  – villaggio della Contea di Kimball, Nebraska
 Dix  – città della Contea di Schuyler, New York
 Svizzera
 Lago di Dix  – bacino artificiale formato dallo sbarramento della Grande Dixence

Informatica 
 DIX – sigla del Danish Internet Exchange Point, Internet Exchange Point della Danimarca

Personaggi 
 Jan Dix  – serie a fumetti italiana della Sergio Bonelli Editore pubblicata fra 2008 e 2010

Persone 
 Dorothy Dix (1870-1951), giornalista statunitense
 Gioele Dix  – comico italiano
 Otto Dix  – pittore tedesco
 Walter Dix  – velocista statunitense